Antônio Gonzaga Almeida, conhecido como Toninho Almeida (Teófilo Otoni, 22 de agosto de 1950) é um ex-futebolista brasileiro.

Toninho surgiu nas categorias de base do Cruzeiro num time que, dentre outros jogadores, atuavam Tostão, Wilson Piazza e Dirceu Lopes. Sempre foi aprovado pela torcida pelo futebol refinado e ampla visão de campo, além da marcação eficiente.Agraciado com o Troféu Belfort Duarte-CBF- por ter atuado em mais de 288 partidas sem nunca ter sido expulso em toda sua carreira profissional (1964/1978)

Clubes em que atuou
1964/67     Concórdia Atlético Clube e America Futebol Clube de Teófilo Otoni-(MG)
1967-1976 - Cruzeiro Esporte Clube (MG)
1976 -      Americano (RJ) 
1977 -      Vila Nova Futebol Clube (GO)
1978 -      Sport Club do Recife    (PE)
1978 -      Goiânia Esporte Clube   (GO)

Títulos-Torneios
Pelo Cruzeiro Esporte Clube
Campeão Mineiro Juvenil em 1968;
Campeão Mineiro Infanto-Juvenil em 1968
Campeão da [Taça Minas Gerais] em 1973
Campeão Mineiro em 1972, 1973, 1974, 1975
Vice-Campeão Brasileiro em 1974, 1975.
Torneio do Governador (BA):1971
Torneio Futbol, Sol y Turismo, Argentina-1971
Excursão:10 países (Estados Unidos, México, Austrália, Filipinas, Hong Kong, Indonésia;
 Malásia, Tailândia, Irã e Itália), 18 amistosos:13 vitórias, 4 empates e 1 derrota;
 Torneio de Djacarta (IND):1972.
 Torneio Hong Kong (CHI):1972.
 Taça Miller (EUA):1972
 Torneio Tailândia (THA):1972

Pelo Vila Nova Futebol Clube
Campeão Goiano em 1977-Campeão da Copa Leonino Di Ramos Caiado-1977
Campeão do Torneio Seletivo Goiano - 1977

Obras publicadas
Livro: Esporte Como Exemplo (2004)-Jornalista Henrique Ribeiro-
 Relata a trajetória de sua vida profisional de futebol e a premiação do Troféu Belfort Duarte-Fair Play-.

Pós-carreira I
ATIVIDADES PROFISSIONAIS (Técnico) Observador-Técnico do Cruzeiro Esporte Clube - 2001 Técnico Infantil do Clube Atlético Mineiro – 2002/2003 Campeão Invicto da II Copa Minas Gerais.Ipatinga Esporte Clube:Técnico da equipe profissional 2000 – Vice-campeão da Taça de Minas Gerais Cruzeiro Esporte Clube:Assistente Técnico das Categorias de Base 1999 Esporte Clube Mamoré (Patos de Minas-MG):Técnico da equipe profissional 1998 Nacional Futebol Clube (Uberaba-MG):Técnico da equipe profissional 1998 Tupinambás (Itabirito):Técnico da equipe juvenil 1997 – campeão do “Torneio Varginha/MG” América Futebol Clube:Assistente Técnico 1996 Centro Internacional do América Futebol Clube:Técnico 1996/1997, tendo como Coordenador Geral, Telê Santana  Treinamentos e palestras sobre o futebol brasileiro:Escolas: Teikio, Tokaim, Misato, Maebashi e Hannou (Japão) Al Ahli Club (Arábia Saudita) Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima-MG):Técnico da equipe profissional 1995 Técnico da equipe juvenil – Vice-campeão da Taça Minas Gerais 1995 Técnico da equipe infantil 1994 Cruzeiro Esporte Clube: técnico da equipe infantil –1992| 1994.

Pós carreira II
Conselheiro Notável Troféu Telê Santana" - TV Alterosa
Comentarista de programa futebolístico- TV Horizonte- Canais 19 UHF-22 NET e 24 OITV
Palestra - Tema: Esporte como Exemplo- (e-mail agalmeida54@yahoo.com.br)
Conselheiro Efetivo da Agap- Associação de Garantia ao Atleta Profissional de Minas Gerais.

Pós Carreira III
.Capacitação Básica de Futebol:Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG-Escola de Educação Fisíca –MG-.Gestão Esportiva-FUNDEP-Fundação De Desenvolvimento da Pesquisa Educação Física e Desporto-.Centro de Desportos de Educação Física – CEDEF-..Organização e Gestão Esportiva-Congresso Internacional da Casa da Educação Fisíca –MG -2005-.Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras de Fundação Universidade Nordeste MIneiro-Teófilo Otoni-1967-"Curso Intensivo de Orientação Social".

Alguns prêmios e condecorações recebidos
Prêmio Belfort Duarte-Fair Play - CBF/FIFA -  "Agraciado o atleta que atua por 10 anos e com 200 partidas,sem ser   expulso em sua carreira.
Medalha Resgate da Cidadania - Câmara Municipal de Belo Horizonte - "Alcançar os Objetivos do Milênio é uma tarefa global, que exige que os Governos, as Organizações internacionais, as empresas privadas e as Organizações Não-Governamentais trabalhem juntas". BAN KI-MOON – Secretaria  Geral da ONU.

Ligações externas
Página oficial

Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Sport Club do Recife
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Naturais de Teófilo Otoni